Le schéma de la LGV Méditerranée représente le tracé de la ligne à grande vitesse (LGV Méditerranée), affectée au transport de voyageurs, en prolongement de la LGV Rhône-Alpes, vers les gares de Marseille et Nîmes.

Sources 
 .
 Géoportail et/ou Google Maps, pour divers points de détails.

LGV Méditerranée